Als Toyota GT werden umgangssprachlich diese Autos bezeichnet:
 Der zwischen 1967 und 1970 gebaute Serien-Sportwagen Toyota 2000 GT
 Der 1998 und 1999 eingesetzte Le-Mans-GTP-Rennwagen Toyota GT-One
 Der seit 2012 erhältliche Sportcoupé Toyota GT86